Fryer se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Geoffrey Fryer
 Alfred Fryer